Threshold (série de televisão)
 Threshold (banda) - de metal progressivo
 Threshold (álbum) - da banda sueca de heavy metal Hammerfall lançado em 2006.

Ver também
 Limiar

Desambiguação